Insane puede designar:
 a Insane, canción de la banda Korn del álbum de estudio The Serenity of Suffering.
 a Insane, canción de la banda Texas del álbum de estudio White on Blonde.
 a Insane, canción de Eminem del álbum de estudio Relapse.
 a Insane, canción de la banda Cold del álbum de estudio Cold.
 a Insane, canción de la banda Scars on Broadway del álbum de estudio Scars on Broadway.